Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Katerina Maleeva e Robin White 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (Campionesse)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (quarti di finale)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (terzo turno)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (terzo turno)
 Assente

 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Larisa Neiland /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Natalija Medvedjeva (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Kristine Kunce (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (primo turno)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1994